Miemcy:
 Göhlen - część gminy (Ortsteil) Neuzelle w kraju związkowym Brandeneburgia, w powiecie Oder-Spree
 Göhlen - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Josef Göhlen - niemiecki producent firmowy

Zobacz też:
 Göhl